De Rally van Portugal 1981, formeel 15º Rallye de Portugal Vinho do Porto, was de 15e editie van de rally van Portugal en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1981. Het was de 90e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Estoril.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Por
Rally van Portugal